Kauroff ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Kauroff (1941–2020), deutscher Wrestler
 Rüdiger Kauroff  (* 1956), deutscher Politiker